Por azeite pode estar à procura de:
Azeite - o óleo derivado da azeitona, donde originalmente deriva o nome;
Azeite doce - nome comum do óleo de azeitona puro, no Brasil.
Azeite de colza - óleo não comestível da colza (ou couve-nabiça - variante não melhorada da canola).
Azeite de dendê - óleo de palmeira usado na culinária da Bahia, no Brasil.
Azeite de Lorenzo - mistura medicinal que resulta da mistura do azeite de oliva e de colza.

Desambiguação